Als Fälschungsskandale bezeichnet werden:

 Betrug und Fälschung in der Kunst
 Betrug und Fälschung in der Wissenschaft
 Falschgeldkriminalität
 Urkundenfälschung